|-
| 148801 - || || 19 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148802 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148803 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148804 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148805 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148806 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148807 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148808 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148809 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148810 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148811 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148812 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148813 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148814 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148815 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148816 - || || 22 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148817 - || || 22 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148818 - || || 22 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148819 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148820 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148821 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148822 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148823 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148824 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148825 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148826 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148827 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148828 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148829 - || || 19 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148830 - || || 19 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148831 - || || 19 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148832 - || || 21 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148833 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148834 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148835 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148836 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148837 - || || 21 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148838 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148839 - || || 26 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148840 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148841 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148842 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148843 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148844 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148845 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148846 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148847 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148848 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148849 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148850 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148851 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148852 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148853 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148854 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148855 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148856 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148857 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148858 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148859 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148860 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148861 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148862 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148863 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148864 - || || 12 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148865 - || || 15 de novembre de 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 148866 - || || 15 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148867 - || || 15 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148868 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148869 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148870 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148871 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148872 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148873 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148874 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148875 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148876 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148877 - || || 10 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148878 - || || 11 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148879 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148880 - || || 17 de novembre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148881 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148882 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148883 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148884 - || || 20 de novembre de 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 148885 - || || 24 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148886 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148887 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148888 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148889 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148890 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148891 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148892 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148893 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148894 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148895 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148896 - || || 18 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148897 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148898 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148899 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148900 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

8